Halfdan (antico norreno), Healfdene (antico inglese) e Haldan (latino) sono i nomi di molte persone, principalmente re i cui nomi ci sono pervenuti tramite le saghe norrene.
Halfdán è un leggendario re danese che compare nel Beowulf e nella mitologia norrena.
Halfdan Rasmussen (1915-2002) fu un poeta danese.
Halfdan il Vecchio è un antico e leggendario re di Danimarca.
Hálfdan Hvitbeinn è un mitico re fantoccio norvegese.
Halfdan Ragnarsson (?-877) fu un re danese.
Halfdan il Nero (circa 820-circa 860) fu il padre di Harald I di Norvegia.
Halfdan il Mite, figlio di Eystein Halfdansson, fu un re degli Ynglingar.
Halfdan il Valoroso (VII secolo) è il leggendario padre di Ivar Vidfamne.
Halfdan (floruit 782-807) fu il primo scandinavo ad entrare al servizio dei Franchi.